Татьяна Ершова:
 Ершова, Татьяна Борисовна (род. 1952) — российский государственный и политический деятель, мэр Щёлково.
 Ершова, Татьяна Борисовна (род. 1970) — российский учёный-экономист, член-корреспондент РАО.